Ви́льчицы — деревня в составе Вейнянского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Могилёв, Зарекатье, Лыково.

См. также 
Вейнянский сельсовет
Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 

Населённые пункты Могилёвского района